Domingo González puede referirse a:

 Domingo González Pérez (1842–1927), político costarricense;
 Domingo González Mateos "Dominguín" (1895-1958), torero español;
 Domingo González Romero (1962-), político español;
 Domingo González (n/d), cineasta español;
 Domingo González (1947-1979), futbolista colombiano;
 Domingo González (jurista) (1837–1923), magistrado y escritor uruguayo.